Claviceps är ett släkte av svampar. Claviceps ingår i familjen Clavicipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Se även
 Mjöldryga

Källor

Köttkärnsvampar
Claviceps